

Geografia 
 Err  – comune dei Pirenei Orientali (Francia)

Sigle 
Eesti Rahvusringhääling – emittente radiotelevisiva pubblica estone
Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg  – organizzazione del Terzo Reich
Ente Radio Rurale  – ente pubblico italiano creato da Mussolini nel 1933

Codici 
 ERR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Errol (Stati Uniti)
 err – codice ISO 639-3 della lingua erre
 ERR – codice ISO 3166-2:MA di Errachidia (Marocco)

Altri progetti